Filmy:
 Co jest grane (Heights) – amerykański film z 2005 roku
 Co jest grane (Just Tell Me What You Want) – amerykański film z 1980 roku
 Co jest grane? (What Just Happened) – amerykański film z 2008 roku

Inne:
 Co jest Grane !? – trzeci studyjny album zespołu Hetman
 Co jest grane – album Beaty Bednarz z 1998 roku
 Gazeta Co Jest Grane – dodatek do Gazety Wyborczej
 Co Jest Grane 24 – serwis internetowy w domenie Wyborcza.pl
 Co Jest Grane – miesięcznik kulturalny oraz serwis internetowy